Чантомас има више значења:

 Чантомас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чантомас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику